Le sigle CSTI peut désigner :
 Culture scientifique, technique et industrielle, en France ;
 Conseil stratégique des technologies de l'information, un service du Premier ministre français ayant existé de 1996 à 2007.